Twee Oud-Egyptische steden met de Griekse naam Ombos:
 Kom Ombo, Oud-Egyptisch: Pa-Sebek
 Naqada (stad), Oud-Egyptisch: Nebt